Fight Songs – album degli Old 97's del 1999
 Fight Songs – album di Billy Bragg del 1999
 Fight Songs – EP dei The For Carnation del 1995

Pagine correlate 
Fight Song